Прешана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 21,5 км². Население — 437 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Datos generales
 Datos estadísticos 

Муниципалитеты Льейды